O sobrenome Faria Lima pode referir-se a:

José Vicente de Faria Lima - ex-prefeito de São Paulo.
Floriano Peixoto Faria Lima - militar brasileiro e ex-governador do Rio de Janeiro.
Avenida Brigadeiro Faria Lima - avenida de São Paulo em homenagem ao ex-prefeito.
Estação Faria Lima - estação do Linha 4 do Metrô de São Paulo, assim nomeada em função da avenida homônima. 

Desambiguação
Famílias do Brasil